Дерамадерос има више значења:

 Дерамадерос (Викторија), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Дерамадерос (Серитос), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Дерамадерос (Мескитик де Кармона), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Дерамадерос (Виља де Ариста), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику